Beire peut désigner :

Noms communs 
 Beire, mot de langue normande désignant le cidre. Le verbe beire signifie « boire »

Toponymes

Beire, municipalité située dans la province et communauté autonome de Navarre ;

Beire, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto.

Homonymie de toponyme